Врабель — прізвище, розповсюджене в Карпатах:
 Врабель Олександр Михайлович — український співак (баритон)
 Врабель Михайло Андрійович — фольклорист, педагог